Викитрибуна () — веб-сайт, созданный основателем Википедии Джимми Уэйлсом. Запущен 25 апреля 2017 года. Задача нового проекта — борьба с ложными новостями. Новый проект не связан ни с Википедией, ни с Фондом Викимедиа. В отличие от Википедии, редакторы Викитрибуны могут получать денежные вознаграждения за свой вклад в проект. В ноябре 2019 года Уэйлс запустил спин-офф Викитрибуны — социальную сеть WT: Social.

Цель проекта 
По словам Уэйлса, цель нового проекта — борьба с проблемой ложных новостей. Для этого Викитрибуна будет публиковать «нейтральные статьи, основанные на фактах».

Бизнес-модель 
В соответствии с заявленными планами, на сайте не будет рекламы, и доступ читателей к материалам будет бесплатным. Таким образом, работа проекта будет оплачиваться за счёт добровольных взносов. Викитрибуна унаследует многие принципы Википедии, такие как свободное редактирование и необходимость опоры на авторитетные источники. Однако, в отличие от Википедии, публикация будет возможна только после проверки штатным сотрудником или доверенным общественником.

Другое важное отличие от Википедии состоит в том, что основные редакторы () будут получать оплату. Как количество оплачиваемых внештатников, так и размер оплаты будут зависеть от объёма пожертвований.

Восприятие 

Адриен ЛаФранс рассмотрела этот план в «The Atlantic». Ранее она работала над Honolulu Civil Beat, который был основан Пьером Омидьяром, с аналогичными идеями «новостей равных». Из-за этого опыта она считала, что заявленный план носит чрезмерно амбициозный характер, поскольку штат из десяти сотрудников будет недостаточным для освещения глобальных новостей, а управление волонтёрскими вкладами потребует много времени.

Эндрю Лих, исследователь в школе связи Американского университета, ожидал, что гибридный подход WikiTribune будет более успешным, чем модель только добровольцев Викиновостей, «У вас есть оперативная командная структура, основанная на персонале, работающим в полном объёме. Профессиональные журналисты и редакторы обеспечивают надзор за тем, как новость продвигается вперёд. Волонтёры делают крупные расширения и множества причёсываний, анализов, поисков, проверок. Вы позволяете волонтёрам делать то, что они делают хорошо.»

Сара Бакстер, заместитель главного редактора «Sunday Times», обратилась к Викитрибуне в газете 30 апреля 2017 года в статье под заголовком «Википедия не сломит настоящие новости, а просто ущипнёт их». После критических замечаний о надёжности Википедии она сделала вывод: «Это основа дебатов в свободной прессе, будь то цифровая или печатная, которая доходит до сути истины, а не дурацкая мудрость самозванных волонтёров.»

Эмили Белл, директор «Tow Center for Digital Journalism», рассмотрела освещение в печати проекта через четыре дня после первоначального объявления. Она упомянула, что там был значительный скептицизм, который проявился на сессии Ask Me Anything, проведённой Уэйлсом.

См. также 
 Гражданская журналистика
 Викиновости

Примечания

Ссылки 

  — сайт проекта
 
 

Интернет-журналистика